Die Abkürzung M16, M 16 oder M-16 steht für:
 Messier 16, ein astronomisches Objekt, siehe Adlernebel
 ein metrisches ISO-Gewinde
 ein US-amerikanisches Sturmgewehr, siehe M16 (Gewehr)
 ein nach dem Gewehr benanntes Album der Thrash-Metal-Band Sodom, siehe Sodom (Band)
 einen Flakpanzer, siehe M16 (Halbkettenfahrzeug)
 eine US-amerikanische Antipersonenmine, siehe M16 (Mine)
 eine Mikrocontroller-Baureihe der Firma Renesas Technology
 einen Formel-1-Rennwagen des Teams Midland F1 Racing
 einen deutschen Stahlhelm, siehe Stahlhelm#Deutsches_Reich
 eine ukrainische Fernstraße, siehe M 16 (Ukraine)
 eine Fernstraße in Malawi, siehe M16 (Malawi)
 ein  überschweres Geschütz der österreichischen Armee, siehe 38-cm-Belagerungshaubitze M.16

Siehe auch:
 Secret Intelligence Service, den britischen Auslandsgeheimdienst MI6

M16